George Is On — второй студийный альбом электронного дуэта Deep Dish, вышедший в 2005 году. Хит «Flashdance» достиг третьего места в чарте Billboard Hot Dance Club Play в Великобритании. «Say Hello» — второй сингл с этого альбома, стал первым в американском танцевальном чарте в сентябре 2005 года.

Список композиций 
Существует две версии альбома — изданная в США и выпускавшаяся в международной продаже.

Американская версия 
 Disc 1
 «No Stopping For Nicotine»
 «Sacramento»
 «Flashdance» (featuring Anousheh Khalili)
 «Swallow Me»
 «Awake Enough» (featuring Anousheh Khalili)
 «Everybody’s Wearing My Head»
 «Say Hello» (featuring Anousheh Khalili)
 «Dreams» (featuring Stevie Nicks)
 «Dub Shepherd»
 «Sexy Ill»
 «Sergio’s Theme»
 «In Love With A Friend»
 Deep Dish vs Dire Straits «Flashing For Money (Sultan Radio Edit)»

 Disc 2
 «Flashdance (Guetta & Garraud F*** Me I’m Famous Remix)»
 «Flashdance (Hoxton Whores Remix)»
 «Say Hello (Rock Mix)»
 «Say Hello (Angello & Ingrosso Remix)»
 «Say Hello (Paul Van Dyk Remix)»
 «Say Hello (Dylan Rhymes Acid Thunder Mix)»
 «Say Hello» & «Flashdance» Videos (Enhanced CD Content)

Международная версия 

 «Floating»
 «Sacramento»
 «Flashdance» (featuring Anousheh Khalili)
 «Swallow Me»
 «Awake Enough» (featuring Anousheh Khalili)
 «Everybody’s Wearing My Head»
 «Say Hello» (featuring Anousheh Khalili)
 «Dreams» (featuring Stevie Nicks)
 «Dub Shepherd»
 «Sergio’s Theme»
 «In Love With A Friend»
 «Sexy Ill»
 «Bagels»
 «No Stopping For Nicotine»

Синглы 
 2004 «Flashdance»
 2005 «Say Hello»
 2006 «Sacramento»
 2006 «Dreams» (Featuring Stevie Nicks)

Позиция в чартах

Ссылки 
 Официальный сайт

Альбомы Deep Dish